Mágusok, ausztrál–lengyel televíziós sorozat (1995)
 Mágusok, ausztrál–lengyel–kínai televíziós sorozat (1997)
 mágusok, képzeletbeli szereplők J. R. R. Tolkien regényeiben